Eryngium tournefortii är en flockblommig växtart som beskrevs av Pietro Bubani. Eryngium tournefortii ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
tournefortii